V Cuerpo de Ejército puede hacer mención a:
 V Cuerpo de Ejército del Heer de la Wehrmacht.
 V Cuerpo de Ejército del Ejército Imperial Alemán.
 V Cuerpo de Ejército del Ejército Argentino.
 V Cuerpo de Ejército, antigua formación militar española perteneciente al Ejército Popular de la República.